Telenoche es un nombre utilizado por noticieros de distintos países y puede referirse a:

 Telenoche, noticiero de Eltrece de Buenos Aires (Argentina).
 Telenoche, noticiero de El Doce de la ciudad de Córdoba (Argentina).
 Telenoche, noticiero de Eltres TV de Rosario, Santa Fe (Argentina).
 Telenoche, noticiero de Canal 9 Litoral de Paraná, Entre Ríos (Argentina).
 Telenoche o Teletrece Noche, edición nocturna de Teletrece, noticiero de Canal 13 (Chile).
 Telenoche, noticiero de Latele de Asunción (Paraguay).
 Telenoche, edición nocturna del noticiero de Canal 4 (Uruguay).